Il doppio maschile  del torneo di tennis Swedish Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ove Nils Bengtson e Björn Borg che hanno battuto in finale Juan Gisbert Sr. e Manuel Orantes 7-6, 7-5.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 1975